Теутология (от греч. τεῦθος, каракатица, кальмар и -λογία, наука) — наука, изучающая осьминогов и других головоногих моллюсков. Является частью малакологии, которая, в свою очередь, входит в морскую биологию. Учёных, специализирующихся в этой науке, называют теутологами. Одним из первых теутологов считается Эдисон Веррил.

Теутологи 
 Эдисон Веррил
 Акимушкин, Игорь Иванович
 Альбер I (князь Монако)
 Олдрич, Фредерик
 Стенструп, Япетус

Примечания 

Малакология